Гран-прі Європи 2016 (офіційно 2016 Formula 1 Grand Prix of Europe) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 19 червня 2016 року на Вуличній трасі Баку в Баку, Азербайджан.

Класифікація

Примітки
  — Серхіо Перес, Карлос Сайнс (молодший), і Кевін Магнуссен отримали по 5 позицій штрафу за заміну коробки передач.
  — Данієль Ріккардо і Себастьян Феттель встановили однаковий час проходження кола в Q3. Так як Ріккардо першим встановив свій час, він вважався кваліфікованим попереду Феттеля.
  — Кевін Магнуссен стартував з піт-лейну, бо з болідом проводились роботи в режимі закритого парку.

Перегони

Примітки
 — Кімі Ряйкконен отримав п'ять секунд штрафу за перетин лінії виходу з піт-лейну.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Європи
Звіти про Гран-прі сезону 2016 Формули-1‎
Червень 2016